Лень () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 3263 человека.

Код INSEE кантона — 2118. Всего в кантон Лень входят 21 коммуна, из них главной коммуной является Лень.

Коммуны кантона 

 Бало — население 91 чел.
 Биссе-ла-Пьер — население 81 чел.
 Буи — население 167 чел.
 Серийи — население 246 чел.
 Шанне — население 67 чел.
 Эте — население 88 чел.
 Фонтен-ле-Сеш — население 42 чел.
 Гризель — население 72 чел.
 Лень — население 878 чел.
 Ларре — население 92 чел.
 Марсне — население 114 чел.
 Молем — население 225 чел.
 Нель-э-Массуль — население 89 чел.
 Нисе — население 139 чел.
 Плане — население 81 чел.
 Пуансон-ле-Ларре — население 200 чел.
 Пюи — население 139 чел.
 Савуази — население 226 чел.
 Вердонне — население 86 чел.
 Верто — население 53 чел.
 Вильдьё — население 87 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор